Metilius ist der Name folgender Personen:

 Marcus Metilius Aquillius Regulus, römischer Politiker und Senator des 2. Jahrhunderts

 Publius Metilius Secundus, römischer Suffektkonsul (123)